A Temporada da PLK de 2020–21, também conhecida como Energa Basket Liga por motivos de patrocinadores, foi a 87ª edição da principal competição da modalidade no país. o  Stelmet Zielona Góra defende seu título nacional, após a liga 2019-20 ser interrompida por causa da Pandemia de COVID-19.

Participantes

Temporada regular

Classificação Temporada Regular

Resultados

Playoffs

Confrontos

Quartas de final

Semifinal

Decisão de terceiro colocado

Final

Premiação

Supercopa da Polônia de 2019

Premiação

Copa da Polônia 2021 - Lublin

Premiação 

2021 no basquetebol
Liga Polonesa de Basquetebol